Señorita eller Senorita kan syfta på:

Señorita (sång) –  sång skriven av Benny Borg från 1976
 Señorita (låt av Justin Timberlake) – en sång av Justin Timberlake på albumet Justified från 2002
 Senorita Helmsman – en kustkryssare som lanserades 1977